Tangstedt ist der Name folgender Orte in Schleswig-Holstein

 Tangstedt (Kreis Pinneberg), Gemeinde im Kreis Pinneberg
 Tangstedt (Stormarn), Gemeinde im Kreis Stormarn